Most dr. Franja Tuđmana, most u Dubrovniku,
 Most dr. Franje Tuđmana (Čapljina), most u Čapljini,
 Most dr. Franje Tuđmana (Osijek), most u Osijeku.